Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Kojder – polski socjolog
 Józef Kojder – polski wojskowy
 Konrad Kojder – polski szachista
 Tadeusz Kojder – polski wojskowy
 Władysław Kojder – polski działacz ruchu ludowego, polityk